Še enkrat je lahko:
 Še enkrat (album)
 Še enkrat (pesem)